Cœur de chien (), une nouvelle écrite par Mikhaïl Boulgakov en 1925, adaptée deux fois à l'écran :
 Cœur de chien (), un film germano-italien réalisé par Alberto Lattuada sorti en 1976 ;
 Cœur de chien (), un téléfilm soviétique réalisé par Vladimir Bortko diffusé pour la première fois en 1988.

 Cœur de chien (), un film muet américain réalisé par James Patrick Hogan sorti en 1924.